Il tabellone singolare dell'Estoril Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Thierry Tulasne. In finale ha sconfitto Christian Miniussi con il punteggio di 6-2, 3-2r.

Teste di serie

  Jordi Arrese (primo turno)
  Jan Gunnarsson (primo turno)
  Tomás Carbonell (secondo turno)
  Martin Střelba (primo turno)

  Marc Rosset (secondo turno)
  Aki Rahunen (primo turno)
  Franco Davín (primo turno)
  Marián Vajda (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Estoril Challenger 1990